Registracija se može odnositi na:

 Proces registrovanja nečega.
 Registarske tablice (automobilske)